Limes (België), een plaats in de Belgische Provincie Luxemburg
Limes (Romeinse Rijk), de aanduiding van de grens van het Romeinse Rijk